Гран-при США-Запад 1981 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1981 года. Прошёл на трассе Лонг-Бич, Калифорния 15 марта 1981 года.

Гонка 

|}

 Первые очки Эдди Чивера.
 Первый старт для Мигеля-Анхеля Герры, Элизео Салазара, Чико Серры и Зигфрида Стора.
 Последний старт для Кевина Когана и Беппе Габьяни.

Источники 
 Rob Walker (June, 1981). "6th Гран-при США: Harmony Restored". Road & Track, 160-165.
 Mike S. Lang (1992). ''Grand Prix!: Race-by-race account of Formula 1 World Championship motor racing. Volume 4: 1981 to 1984':, Haynes Publishing Group. ISBN 0-85429-733-2

Ссылки 
 
 
 

Гран-при США-Запад
События 16 марта
Март 1981 года
1981 год в Калифорнии